persones
 Joan Ros ( - 28 de maig del 1551) jutge del Domini reial a Perpinyà.
 Joan Ros (1930-2016), occitanista també conegut com a Jean Roux